Tokugawa Tsunayoshi - o quinto shōgun do Shogunato Tokugawa.
Sawada Tsunayoshi - protagonista de anime.
Desambiguação